Neundling heißen folgende geographische Objekte:

Ortsteile, Deutschland:
 Neundling (Rattiszell), Ortsteil von Rattiszell im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Gemeindeteile in Österreich:
 Neundling (Gemeinde Altenfelden), Ortschaft von Altenfelden, Oberösterreich
 Neundling (Gemeinde Lambrechten), Ortschaft von Lambrechten, Oberösterreich
 Neundling (Gemeinde Mettmach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Mettmach, Oberösterreich
 Neundling (Gemeinde Putzleinsdorf), Ortschaft von Putzleinsdorf, Oberösterreich
 Neundling (Gemeinde Rohrbach-Berg), Ortschaft von Rohrbach-Berg, Oberösterreich